Solca se poate referi la:

Localități în România 
 Solca, oraș în județul Suceava 
 Solca, Neamț, sat în județul Neamț

Altele 
 Șolcani